Das Volksbanken-Hallenmasters ist das seit 1993 ausgespielte Turnier im Hallenfußball des Saarländischen Fußballverbandes (SFV).

Endspiele

Teilnahmen

Rekordsieger

Finalteilnahmen

Austragungsorte

Weblinks 
 volksbankenmasters.de: Volksbankenmasters-Archiv

Fußballwettbewerb im Saarland
Saarländischer Fußballverband